Argentina kan henvise til:

 Argentina – en republik i det sydlige Sydamerika
 Argentina (dokumentarfilm fra 1939) – dansk dokumentarfilm fra 1939
 Argentina (dokumentarfilm fra 1950) – dansk dokumentarfilm fra 1950 instrueret af Olle Kinch og Poul Overgaard Nielsen